Аксай (, до 1993 г. — Перелюбовка) — село в Темирском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Аксайского сельского округа. Код КАТО — 155632100.

1925 год, .. июня. Вх. №113/с дело №46, 2 эк. секретно.

Темирский уисполком. По имеющимся в ГИКе сведениям Зав. Налоговым столом Перелюбовской волости[1] ВАСИЛЬЕВ в марте месяце был командирован в г. Темир за получением зарплаты из средств на хозрасходы. Получив деньги из Темирского УФО, т. ВАСИЛЬЕВ израсходовал 85 руб. и в результате сотрудники ВИКа остались без денег из средств на хозрасходы. Кроме того, Перелюбовский Волисполком пользуется безплатными подводами, что в корне является недопустимым.

Сообщая о вышеизложенном, Президиум Актюбинского ГИКа предлагает Вам произвести расследования по существу и виновных привлечь к ответственности.

Пред. ГИКа /Лекеров/

Секретарь /Бендет/
[1] Аксай (каз. Ақсай, до 1993 г. — Перелюбовка) — село в Темирском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр и единственный населённый пункт Аксайского сельского округа.

Население 
В 1999 году население села составляло 1173 человек (607 мужчин и 566 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 1002 человека (524 мужчины и 478 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Темирского района